Зороастрийский храм в селении Чак-Чак () – одна из главных зороастрийских святынь в Иране. Эта святыня, которую иранские зороастрийцы также называют Пиресабз, находится в провинции Йезд, шахрестане Ордоган.

История 
До сих пор религиозные деятели и историки имеют различные точки зрения на историю происхождения храма, поскольку он построен прямо в середине горы.

Согласно верованиям зороастрийцев, храм находится в том месте, где нашла убежище дочь последнего царя Сасанидов  Йездигерда III Никбану. Преследуемая арабской армией, Никбану взмолилась богу Ахура Мазде о защите. В ответ на ее молитву гора раздвинулась и спрятала ее.

Достопримечательностью в храме Чак-чак является источник, капли которого по легенде считаются слезами в память о Никбану. Существует мнение, что название «Чак-чак» произошло от звука капающей из горной породы воды.
Рядом с источником находится дерево, которое называют бывшей тростью Никбану.

Храм 
Святыня Чак-Чак состоит из храма и других зданий, имеющих ступенчатую пятиэтажную конструкцию.

Вход в храм закрывают железные двери с изображениями воинов ахеменидской эпохи. Пол храма сделан из мрамора. В середине в печи постоянно горит святой огонь. Во дворе храма находятся другие здания, используемые для размещения паломников.

Ежегодный праздник 
Ежегодно с 14 по 18 июня (24-28 хордада) зороастрийцы из Ирана и других стран приезжают в храм и собираются вместе для проведения церемонии Мехраган. Согласно традиции, паломники должны последнюю часть пути к храму проделать пешком.

В эти дни прихожане поют весёлые песни и молятся. В своих молитвах зороастрийцы вспоминают о людях, которые перед лицом врага сохранили своё достоинство и при помощи Ахура Мазды укрылись от врагов в горах.

Помимо совершения молитвы паломники наслаждаются природой и прекрасными видами.

Паломничество в эти дни считается важным для зороастрийцев настолько, что некоторые называют его зороастрийским хаджем.

Примечания

См. также
 Кааба Зороастра

Ссылки 
 http://www.aparat.com/v/CoKDr/زیارتگاه_زرتشتیان_جهان-_چک_چک

Культовые сооружения зороастризма
Культовые сооружения Ирана
Зороастризм в Иране
Йезд (остан)